Born to Die bezeichnet:

 einen Actionfilm aus dem Jahr 2003, siehe Born 2 Die
 ein Album von Lana Del Rey, siehe Born to Die (Album)
 ein Lied von Lana Del Rey, siehe Born to Die (Lied)